Херони Фахардо (; 5 апреля 1985, Кальдас-де-Малавелья) — испанский мототриалист, 6-кратный бронзовый призёр чемпионата мира (на открытом воздухе — в 2012, 2013 и 2015 годах, в закрытых помещениях — в 2005, 2017 и 2020 годах), победитель чемпионата Европы по мототриалу 2002 года, 2-кратный чемпион Франции (2021, 2022), 13-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 

С раннего возраста Херони Фахардо начал участвовать в соревнованиях по велоспорту. Когда ему было 5 лет, родители купили ему первый мотоцикл, PUC 50cc, а потом и второй, Merlin. В 1992 году семилетний Фахардо принял участие в первых профессиональных соревнованиях по велотриалу в Торредембарре; в той гонке он пришёл вторым, но в итоге выиграл детский чемпионат Каталонии 1992 года. В велотриале Фахардо активно выступал до 1998 года; он выиграл в том числе чемпионат Испании, а в 1994-м впервые стал чемпионом мира в своей возрастной категории. Он сотрудничал с компанией Megamo и суммарно выиграл 5 чемпионатов мира в младших категориях.

В 13-летнем возрасте он перешёл в мототриал. С 2000 года тренировался под руководством Хорди Тарреса  и выступал в команде Gas Gas .

В 2001 году Херони Фахардо дебютировал в Чемпионате Европы и уже в следующем году завоевал чемпионский титул. В Чемпионатах мира успехи Фахардо были не так заметны: дебютировав в 2001 году, он в течение многих лет оставался в тени более заметных конкурентов — Тони Боу, Адама Раги, Такахисы Фудзинами. Суммарно он шесть раз становился в чемпионатах бронзовым призёром — трижды в чемпионатах на открытом воздухе и трижды в чемпионатах в закрытом помещении.

В 2019 году Херони Фахардо попался на допинге: сданный им 16 сентября 2018 года тест показал положительный результат на гептаминол. В результате все результаты Фахардо, показанные с 16 сентября 2018 по 16 сениября 2019 года, были аннулированы, а спортсмен дисквалифицирован.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Молодёжном чемпионате мира по мототриалу

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Херони Фахардо на Facebook
 Херони Фахардо в Instagram

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Испании
 Мототриалисты